Дженнифер Феррин (; 25 февраля 1979) — американская телевизионная актриса.

Ранние годы 
Дженнифер Феррин родилась в 1979 году. Второй ребёнок в семье. Училась в Чарлстонском колледже. Окончила Школу искусств Университета Северной Каролины (UNCSA) со степенью бакалавра.

Карьера 
Начала свою карьеру в мыльной опере «Как вращается мир», которая принесла ей две номинации на дневную премию «Эмми» в 2005 и 2006 годах. После ухода из дневной мыльной оперы она перешла в прайм-тайм и снялась в недолго просуществовавших сериалах «Точка убийства» и «Плащ», а также появилась в сериалах «Жизнь на Марсе», «Грань» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

В 2013 году Феррин присоединилась к актёрскому составу сериала «Ад на колёсах» на регулярной основе.

В 2014—2015 годах актриса исполнила роль второго плана в сериале «Больница Никербокер», представ в образе пациентки и бывшей возлюбленной доктора Джона Тэккери (Клайв Оуэн), страдающей третичным сифилисом.

Личная жизнь 
В 2014 году вышла замуж за дизайнера интерьеров Закари Блисса.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Выпускники Чарлстонского колледжа